Barong peut désigner les choses suivantes :
 Barong, une créature mythologique de Bali en Indonésie, figurant dans la danse balainaise du même nom ;
 Le temple de Barong dans le Territoire spécial de Yogyakarta en Indonésie;
 le barong, un couteau traditionnel des Moros de Sabah et des Philippines ;
 le barong tagalog, ou barong, un vêtement traditionnel philippin.
 Barong Family, un label discographique